Овид има више значења:
 Овид (Њујорк)
 Овид (Колорадо)
 Овид (Мичиген)